Tour de Luxembourg 2020 – 80. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Luxembourg, która odbyła się w dniach od 15 do 19 września 2020 na liczącej ponad 710 kilometrów trasie na terenie Luksemburga. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Luksemburgu
UCI ProSeries 2020
2020 w Luksemburgu